Das Seat Open Luxembourg 1998 war ein Damen-Tennisturnier in Luxemburg (Stadt). Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 24. bis 31. Oktober 1998 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1998
1998